Parrilla ist der Familienname folgender Personen:
 Antulio Parrilla-Bonilla (1919–1994), puerto-ricanischer Ordensgeistlicher, Weihbischof in Caguas
 Bruno Rodríguez Parrilla (* 1958), kubanischer Politiker
 Julio Parrilla Díaz (* 1946), spanischer Geistlicher, Bischof von Riobamba
 Lana Parrilla (* 1977), US-amerikanische Schauspielerin
 Pilar Castro Parrilla (* 1970), spanische Schauspielerin

Parrilla ist der Name folgender spanischer Gemeinden
 San Lorenzo de la Parrilla
 La Parrilla

Als Parrilla bezeichnet man im spanischsprachigen Südamerika
 ein Steakrestaurant, in dem die Parillada (gemischter Grillteller) serviert wird.
 Parrilla (Folter), ein Foltergerät für Elektroschocks bzw. eine Foltermethode, abgeleitet von der spanischen Bezeichnung für einen Metallgrillrost

Siehe auch:
 Parilla
 Parila